kultúrzóna, jogintézmény Magyarországon 1917-1918-ban
 kultúrzóna, jogintézmény Romániában a két világháború között